Mölln heißen folgende geographische Objekte:

 Mölln, Stadt in Schleswig-Holstein
 Mölln (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Alt Mölln, Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 ein Ortsteil der Gemeinde Dreschvitz im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 ein Weiler im Ortsteil Heskem der Gemeinde Ebsdorfergrund in Hessen

Siehe auch: 
 Molln, Möll, Möllen